Sorbiers kan syfta på:
 Sorbiers, Hautes-Alpes
 Sorbiers, Loire